Altenkirch ist der Familienname und ein Ortsname:

Familienname:
 Alexe Altenkirch (1871–1943), deutsche Malerin, Grafikerin, Designerin und Kunstpädagogin
 Ernst Albert Altenkirch (1903–1980), deutscher Politiker
 Hans-Dieter Altenkirch (1934–2000), deutscher Fußballspieler
 Margot Feist-Altenkirch (1923–2011), deutsche Politikerin (SED), MdZK
 Otto Altenkirch (1875–1945), deutscher Maler

Ortsname:

Altenkirch, bis 1938: Budwethen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Malomoschaiskoje, Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Altenkirchen